

Biografia 

Egli era il secondo figlio del duca Giovanni Giorgio I di Sassonia-Eisenach e di Giovannetta di Sayn-Wittgenstein.

La morte del fratello maggiore Federico Augusto (ucciso in battaglia nel 1684) l'aveva reso il nuovo erede del Ducato di Sassonia-Eisenach. Due anni dopo, nel (1686), Giovanni Giorgio ascese al trono alla morte del padre.

A Kirchheim unter Teck il 20 settembre 1688 Giovanni Giorgio sposò Sofia Carlotta di Württemberg, figlia di Eberardo III di Württemberg, ma il matrimonio non diede eredi.

Quando suo cugino, il giovane duca Giovanni Guglielmo di Sassonia-Jena morì (1690) Giovanni Giorgio ereditò parte dei suoi domini in quanto fu costretto a dividerli con il duca Guglielmo Ernesto di Sassonia-Weimar, suo cugino e cognato del defunto duca.

Giovanni Giorgio morì di morbillo e venne succeduto dal fratello Giovanni Guglielmo.

Ascendenza

Altri progetti 

Giovanni Giorgio 02
Giovanni Giorgio 02